Béraud , né vers 1315 et mort le 27 août 1356, est le  dauphin d'Auvergne (1351-1356) et seigneur de Mercœur (1352-1356).

Biographie 
Béraud  est le fils aîné de Jean ,  d'Auvergne et d'Anne de Poitiers.

Il épouse en premières noces à Avignon le 14 juin 1333 (en calendrier julien) Marie de La Vie de Villemur (Cahors en 1315 - 28 septembre 1338), sans doute fille de Pierre II de La Vie, et petite-fille de Pierre Via, ou Pierre  de la Vie vicomte de Villemur, et de Marie Duèze, sœur du pape Jean XXII.

Si la grand-mère de Marie de La Vie de Villemur est bien Marie Duèze, Béraud  est ainsi le petit-neveu par alliance du pape Jean XXII. Le couple sera à  de nombreuses familles royales d'Europe.

Sa veuve rendit hommage à l'évêque de Clermont pour les châteaux et châtellenies de Brion, Sauriers et Champeix, qui lui avaient été donnés en douaire par feu son mari.

Postérité 
De son mariage avec Marie de Villemur sont nés :
 Béraud II, dit le Grand Dauphin, mort le 17 janvier 1399 (1400) : par Louise de Savoie, François Ier ou Henri IV en descendent ;
 Hugues, mort avant 1416, x Marquise de Godet, veuve de Jean d'Aigrefeuille et fille d'Alix de Tournon et Lambert de Godet ;
 Jean, mort après 1367 ;
 Marguerite, † vers 1364/1367, mariée sans postérité en 1364 à Godefroy d'Auvergne, seigneur de Montgascon (v. 1320 - 19 août 1385 ; ou Montgacon, à Luzillat et Maringues ; il épousera en secondes noces Jeanne de Ventadour, d'où Marie  comtesse d'Auvergne, 1376-1437)
 Béatrix, mariée sans postérité 1° à Henri Gilles III, fils de Gilles II Aycelin de Montaigu, puis 2° en 1357 à Guillaume II Flote seigneur de Revel, petit-fils de Guillaume Ier Flote ;
 Jeanne, mariée (ou fiancée) vers 1356 à Guillot, Comptor d´Apchon ; puis en 1364 à Guy, seigneur de Sévérac en Rouergue : Postérité (cf. les d'Arpajon) ;
 Catherine, mariée en 1369 à Marquis/Marquès Rog(i)er de Beaufort, seigneur de Canillac : Postérité ;
 Blanche, mariée à Guérin III, seigneur d´Apchier ;
 Robert, † après 1416, x 1390 Catherine de Veauce, veuve de Hutin de Vermeilles.

Arbre généalogique ascendant (quatre générations) 
L'ascendance de Béraud , dauphin d'Auvergne est décrite dans l'ouvrage de référence Europäische Stammtafeln.

Les travaux Medieval Lands, the encyclopaedia of territories in the medieval western world and the royal and noble families which ruled them. de Charles Cawley, publiés par la « Foundation for Medieval Genealogy » montrent que Béraud  descendait au moins  de Charlemagne.

Notes et références 

Béraud Ier
Comte du Moyen Âge
Noble du Moyen Âge
Béraud Ier de Clermont
Date de naissance non renseignée (XIVe siècle)